Яхъя Ферзалиевич Ферзалиев (1931, Муслах, Рутульский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 28 марта 2006, с. Муслах, Рутульский район, Дагестан, Россия) — передовик советского сельского хозяйства, старший чабан колхоза имени Свердлова Рутульского района Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1931 году в селе Муслах Рутульского района Дагестанской АССР, в крестьянской семье. Па национальности - цахурец. Единственный представитель своего малого народа, который был удостоен такого почётного звания.

Завершил обучение в начальной школе в 1941 году. В 14 лет пошёл работать в местный колхоз имени Свердлова, чабаном. Чуть позже был переведён на должность старшего чабана. Проработал старшим чабаном 39 лет.    

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за достижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства Яхъе Ферзалиевичу Ферзалиеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Присвоено почётное звание «Заслуженный животновод Дагестанской АССР».  

Проживал в родном селе Муслах. Умер 28 марта 2006 года. Похоронен на сельском кладбище.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (08.04.1971)
 орден Ленина (08.04.1971) 
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Ильясов З.З. Герои Дагестана: и жизнь, и смерть во имя Отечества. Махачкала, 2015 год.

Ссылки 
 

Животноводы СССР
Животноводы России